Le terme Pisgah peut se référer à:

Toponymie

États-Unis

Communautés 
 Pisgah, une ville du comté de Jackson en Alabama ;
 Pisgah Grande, une communauté religieuse défunte à Las Llajas Canyon, Californie ;
 Pisgah Home Historic District, un quartier historique de Los Angeles, Californie ;
 Pisgah, Georgia, une zone non organisée ;
 Pisgah, une ville du comté d’Harrison  en Iowa ;
 Pisgah, Illinois ;
 Pisgah, Kentucky, une zone non organisée ;
 Pisgah, Maryland, une zone non organisée ;
 Pisgah, Mississippi ;
 Pisgah, Missouri ;
 Pisgah, North Carolina, une communauté non constituée en société dans le comté de Randolph ;
 Pisgah, Ohio ;
 Pisgah, Texas, maintenant une ville fantôme, dans le comté de Navarro, Texas :
 Pisgah, West Virginia.

Autres
Pisgah Crater, Californie
Pisgah State Park, New Hampshire
Pisgah Astronomical Research Institute, Caroline du Nord
Forêt nationale de Pisgah, forêt protégée en Caroline du Nord

Royaume-Uni 
Pisgah, Ceredigion, un petit village au Pays de Galles

Voir aussi